Saturnia - frazione di Manciano, in provincia di Grosseto
Saturnia - transatlantico
Saturnia - genere di falene della famiglia delle Saturniidae